Sic58 Squadra Corse es un equipo italiano de carreras de motos fundado por Paolo Simoncelli en honor a su hijo, Marco Simoncelli. El equipo compite en el Campeonato del Mundo de Moto3, la Copa Mundial de MotoE bajo el nombre de Ongetta Sic58 Squadra Corse y el FIM CEV Moto3 Junior World Championship y la Copa de Talento Europea.

Historia 
El equipo fue formado por Paolo Simoncelli en 2013 después de la muerte de su hijo, el piloto de MotoGP Marco Simoncelli, en el Gran Premio de Malasia de 2011 . El nombre del equipo Sic58 Squadra Corse (en inglés: Sic58 Racing Team ) es una referencia al apodo de Marco "Super Sic" o simplemente "Sic" y su antiguo número de carrera 58, que fue retirado del uso en la clase de MotoGP después de su muerte.  La formación del equipo también fue apoyada por su compatriota Fausto Gresini , quien había sido el jefe del equipo de Simoncelli al momento de su muerte. La intención del equipo Sic58 es promover las carreras de los jóvenes corredores de motocicletas italianos.

El equipo originalmente ingresó al Campeonato Junior FIM CIV Moto3 en Italia . Simoncelli se dio cuenta rápidamente de que para que sus pilotos llegaran al nivel del Campeonato Mundial, tendrían que demostrar su valía en el Campeonato Mundial Junior FIM CEV Repsol Moto3 más competitivo y mejor organizado , por lo que el equipo comenzó a competir en esa serie en 2015 .  Sic58 lograron su primera experiencia de éxito internacional con una victoria del piloto italiano , Tony Arbolino en la segunda carrera de la ronda 2016 del CEV en Jerez .  El equipo también ingresa a los corredores en la European Talent Cup, una serie de apoyo de FIM CEV Repsol.

En 2017 , Sic58 ingresó al Campeonato del Mundo de Moto3 con el piloto del equipo existente Tony Arbolino y se asoció con el nuevo fichaje Tatsuki Suzuki , un piloto japonés con experiencia previa en el Campeonato del Mundo de Moto3.  El equipo tuvo un comienzo difícil. Arbolino logró solo un punto final, terminando 34.º en la clasificación de los pilotos. Suzuki logró puntos finales en todas las carreras que completó, incluyendo un mejor resultado de 4.º, pero 7 retiros lo limitaron a 71 puntos y 14.ª posición en la clasificación de los corredores. Para 2018 , Arbolino fue reemplazado por el compatriota Niccolò Antonelli del equipo Red Bull KTM Ajo.. La temporada fue solo una ligera mejora con respecto a 2017, con Suzuki y Antonelli repitiendo los 71 puntos del primero y terminando 14.º y 15.º en la clasificación de los corredores respectivamente. El equipo terminó séptimo de 16 equipos, siendo 2018 el primer año en que se cuenta el campeonato de equipos Moto3.

En 2019 , Sic58 logró su primer éxito en el escenario mundial con un final de 1-2 de Antonelli y Suzuki.  La victoria se produjo en la cuarta ronda del campeonato en Jerez , coincidentemente en el mismo lugar de la victoria inaugural del Campeonato Mundial de Marco Simoncelli en la antigua clase de 125 cc  , lo que llevó a una celebración emotiva del equipo.  Suzuki repitió el éxito para el equipo con una victoria en San Marino .  Sin embargo, el resto de la temporada estuvo plagado de múltiples lesiones para Antonelli, y 8 retiros para Suzuki, limitando a ambos corredores a séptimo y octavo en la clasificación de los corredores, respectivamente, y al equipo a segundo en la clasificación del equipo. Al equipo se le otorgó un puesto adicional en la temporada inaugural 2019 de la Copa Mundial de MotoE , logrando un podio en el tercer lugar en la ronda de San Marino.

Resultados en el Campeonato del Mundo de Motociclismo 
(Carreras en negrita indican pole position, Carreras en cursiva indican vuelta rápida)

Enlaces externos 
 Página oficial

Equipos de motociclismo
Motociclismo en Italia